Звонарёва — женская форма русской фамилии . Известные носители:
 Звонарёва, Вера Игоревна (род. 1984) — российская теннисистка.
 Звонарёва, Лола Уткировна (род. 1957) — советский и российский литературовед.
 Звонарёва, Мария Вячеславовна (род. 1974) — российская актриса театра и кино.
 Звонарёва, Наталья Владимировна (1901—1994) — советская разведчица.